Osoby o tym nazwisku:
 Alfons Mańka − rzymskokatolicki duchowny, męczennik
 Andrzej Mańka − polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm
 Karol Mańka − polski botanik, leśnik i fitopatolog
 Maciej Mańka − polski piłkarz
 Małgorzata Mańka-Szulik − polska działaczka samorządowa
 Ryszard Mańka (powstaniec śląski) − polski wojskowy, powstaniec śląski
 Ryszard Mańka − polski bokser
 Tadeusz Mańka − polski mechanik, poseł na Sejm